Приключения Шерлока Холмса; или «За выкуп» (; or, Held for Ransom ) — американский немой фильм 1905 года, снятый Дж. Стюартом Блэктоном для Vitagraph Studios. Это был второй фильм, основанный на рассказах Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе после трюкового фильма 1900 года, посвящённого для просмотра в мутоскопе. Озадаченного Шерлока Холмса, обычно рассматривается как первая попытка снять «серьёзную» адаптацию Холмса. Сценарий был разработан Теодором Либлером на основе элементов романа Конан Дойля «Знак четырёх».

Роберт Поул отмечает, что «лишившись своего голоса в этих ранних немых фильмах, Холмс был также превращён из интеллектуального детектива в более кинетическую фигурку — почти своего рода ковбой-ловец оленей».

Хотя иногда это считается потерянным фильмом, фрагменты все еще сохранились в бумажной коллекции Библиотеки Конгресса.  Фильм был снят на 35-миллиметровую черно-белую пленку длиной до одного барабана длиной 725 футов

Фильм был выпущен 7 октября 1905 года с участием Х. Кёрл  Белью и Дж. Барни Шелли в незарегистрированных ролях. Долгое время считалось, что в фильме Морис Костелло снялся в роли Шерлока Холмса, но Лесли С. Клингер написал, что идентификация Костелло в этой роли ошибочна. Клингер заявляет, что первое отождествление Костелло с этой ролью было опубликовано в 1975 году в «Общественной жизни Шерлока Холмса» Майкла Пойнтера, но позже Пойнтер осознал свою ошибку и написал:

"Теперь я знаю, что Морис Костелло не мог быть в этом фильме, так как он не присоединился к компании Vitagraph к этой дате. Я сожалею, что моя книга вводит в заблуждение, но я сомневаюсь, что у меня будет возможность для исправления перепечатки, и у меня не будет времени, чтобы подготовить её в любом случае."

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Немые фильмы США
Фильмы США 1905 года